Denumirea de Rakovo se poate referi la una din următoarele localități:

 Rakovo, un sat în comuna Nevestino, regiunea Kiustendil, Bulgaria;
 Rakovo, un sat în comuna Sliven, regiunea Sliven, Bulgaria;
 Rakovo, comună din Districtul Martin, Slovacia.